Esistono varie località francesi con questo nome:
 Bonnevaux – Doubs
 Bonnevaux – Alta Savoia
 Bonnevaux – Gard
 Bonnevaux – Isère